Леони́д Анто́нович Ковале́нко (; 12 марта 1907 — 22 июня 1985, Каменец-Подольский) — украинский советский историк. Исследователь проблем новой истории зарубежных стран, историографии. Доктор исторических наук (1965). Профессор (1966).

Биография 

В 1936 году окончил исторический факультет Киевского университета. В 1939—1941 годах обучался в аспирантуре. Учёбу прервала война.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Южном и Третьем Украинском фронтах. Был командиром миномётного взвода. Тяжело раненный в правую руку, пять месяцев провёл в военных госпиталях. В августе 1944 года демобилизован из армии как инвалид второй группы.

В октябре 1944 года Леонид Коваленко возобновил обучение в аспирантуре. В мае 1945 года начал работать старшим научным сотрудником Института истории АН УССР, а в июле того же года в Киевском университете защитил кандидатскую диссертацию «Украина в конце XVIII века и Французская буржуазная революция».

В 1947—1956 годах возглавлял кафедру всемирной истории в Житомирском педагогическом институте. Затем в 1956—1961 годах был доцентом кафедры всемирной истории Ужгородского университета. С 1 октября 1961 года и до конца жизни работал в Каменец-Подольском педагогическом институте (ныне Каменец-Подольский национальный университет). В 1962—1984 годах заведовал кафедрой всемирной истории.

В 1965 году в Киевском университете защитил докторскую диссертацию «Демократические течения в историографии Украины XIX века».

Автор монографии «Великая французская буржуазная революция и гражданско-политические движения на Украине в конце XVIII века» (Киев, 1973), учебного пособия для исторических факультетов педагогических институтов «Историография истории Украинской ССР с древнейших времён до Великой Октябрьской социалистической революции» (Киев, 1983).

Издал отдельными брошюрами исторические очерки о Житомире (1951), Изяславе (1966).

Литература 

 Коваленко Леонід Антонович // Учені вузів Української РСР. — Київ, 1968. — С. 207.
 Коваленко Леонид Антонович // Историки-слависты СССР: Биобиблиографический справочник. — Харьков, 1969. — С. 36.
 Коваленко Леонід Антонович // Радянська енциклопедія історії України. — Т. 2. — К., 1970. — С. 402—403.
 Коваленко Леонид Антонович // Историки-слависты СССР: Биобиблиографический словарь-справочник. — М.: Наука, 1981. — С. 88.
 Брега Г. С., Бондарчук П. М. Коваленко Леонід Антонович // Енциклопедія історії України. — Т. 4. — Київ: Наукова думка, 2007. — С. 381.
 Копилов С. А., Степанков В. С. Леонід Коваленко: вчений, педагог, особистість. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 192 с.

Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту
Историки Украины
Историки СССР
Выпускники исторического факультета Киевского университета
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Преподаватели вузов Житомира
Преподаватели Ужгородского университета
Родившиеся в 1907 году
Родившиеся 12 марта
Умершие в 1985 году
Умершие 22 июня
Умершие в Каменце-Подольском